Сезон «Атлетіко» (Мадрид) 2020-2021 - 117-й за ліком сезон футбольного клубу «Атлетіко» (Мадрид) і його 19-й поспіль (84-й загалом) сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Лізі чемпіонів УЄФА і Копа-дель-Рей.  Сезон охопив проміжок часу від 14 липня 2020-го до 30 червня 2021 року, розпочавшись пізніше через пандемію Ковід-19.

Форма

Гравці 
Станом на кінець сезону 2019–2020.

Трансфери

Прийшли 

 Загальні витрати: €88M

Пішли 

 Загальний дохід: €80M

Чистий дохід:  €8M

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Всі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів ліги оголошено 31 серпня 2020.

Копа-дель-Рей

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір 

Жеребкування групового етапу відбулося 1 жовтня 2020.

Плей-оф

1/8 фіналу
Жеребкування 1/8 фіналу відбулося 14 грудня 2020 року.

Статистика гравців

Статистика гравців 

1Гравець з резервної команди (Атлетіко Мадрид Б).2Гравець полишив клуб під час сезону.

Бомбардири 

1Гравець з резервної команди (Атлетіко Мадрид Б).
2Player left the club during the season.

«Сухі» матчі 

1Гравець з резервної команди (Атлетіко Мадрид Б).

Відвідуваність

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони «Атлетіко» (Мадрид)
Атлетіко Мадрид